Pride (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 PRIDE Fighting Championships, een MMA-organisatie
 Pride (In the Name of Love), een nummer van U2
 Pride (Arena), een studioalbum van Arena
 Pride (1955), een Spaanse dramafilm uit 1955 (originele titel: Orgullo)
 Pride (1998), een Japanse historische film uit 1998 (originele titel: Puraido: Unmei no toki, Engelse titel: Pride: The Fateful Moment)
 Pride (2004), een Britse televisiefilm uit 2004
 Pride (2007), een Amerikaanse biografische film uit 2007, over zwemcoach Jim Ellis
 Pride (2014), een Britse biografische film uit 2014, over de Britse mijnwerkersstaking van 1984/85

Zie ook 
 Gay Pride (doorverwijspagina)